Fátima es un corregimiento del municipio de El Tablón de Gómez, este es el más joven de los 5 corregimientos que componen dicho municipio. Fátima es una pequeña población, cuya actividad principal es la agricultura.

Economía 
La principal actividad económica es la agricultura y ganadería, debido por su altura predominan cultivos de climas fríos, tales  como papa, frijol, habas, y hortalizas en general. En cuanto a ganadería se encuentran grandes extensiones cubiertas por pastos para la cría de especies vacunas y equinas.

Veredas 
Fátima está dividido en 7 veredas y un centro poblado.

El Palmar
Esmeralda
Llano Largo
Loma Larga
Marsella
Valencia
Valparaíso
Fatima (centro urbano)

Vías de comunicación 
Las vías de comunicación está conformado por redes de carreteras terciarias y caminos de herradura que comunican al centro poblado con las diferentes veredas, así como también la vía principal que comunica a Fátima con el Resguardo Indígena de Aponte y en sentido contrario con la cabecera municipal de El Tablón de Gómez.

Referencias 

Corregimientos de Nariño